Нарци́сс буке́тный, или тацетт () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Нарцисс букетный — многолетнее луковичное травянистое растение. Луковица яйцевидной формы, до 6 см в диаметре, бледно- или тёмно-коричневого цвета.

Листья немногочисленные (в количестве 4-6) прямые, линейные, до 35 см длиной и до 2 см шириной, сизовато-зелёные.

Стрелка-цветонос до 35 см длиной, уплощённая, ближе к основанию сравнительно толстая, выше — тонкая, несущая от 5 до 15 цветков. Прицветник плёнчатый, бледно-коричневый. Цветки ароматные, 2—4 см в диаметре. Трубка (коронка) небольшая, оттопыренная, до 2 см длиной, жёлтая. Листочки околоцветника белые или кремовые, обратноланцетовидные или линейно-яйцевидные. Тычинки неравные, три из них короче трубки, три — длиннее. Пестик обычно короче длинных тычинок, однако может их и превосходить.

Число хромосом 2n = 22.

Ареал 
Естественный ареал нарцисса букетного — Средиземноморье (от Португалии на западе до Ирана на востоке). Натурализовался в Северной Америке, Японии, Индии и Китае.

Нарцисс выращивается в качестве декоративного садового растения в Европе (с 1557 года) и Северной Америке. В России, за исключением Черноморского побережья, на зиму нуждается в укрытии.

Таксономия

Синонимы 
Действительные синонимы уровня вида

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Нарцисс
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum